Австралийско-пакистанские отношения — дипломатические отношения между Австралией и Пакистаном.

История 
Отношения между двумя странами дружественные. Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф посетил Австралию с государственным визитом в 2005 году, также бывший премьер-министр Австралии Джон Говард посещал Пакистан после землетрясения в Кашмире в 2005 году. Джон Говард также объявил о создании 500 новых льготных мест для пакистанских студентов на обучение в Австралии.

Военные отношения 
Австралия и Пакистан являются частью организации Договора Юго-Восточной Азии.

См. также 
 Пакистанцы в Австралии

Примечания

Ссылки 
 Пакистано-австралийская ассоциация дружбы 

Пакистан
Австралия